Константин Мещеряков:
 Мещеряков, Константин Алексеевич — МСМК по автоспорту, многократный чемпион России по автоспорту, обладатель Кубка мира.
 Мещеряков, Константин Назарович (1904—1979) — советский инженер-механик, лауреат Сталинской премии и Государственной премии СССР.